Zhang Feng ist der Name folgender Personen:

 Zhang Feng (Archäologe)  (1887–1966), chinesischer Amateurarchäologe
 Feng Zhang (* 1981), Neurowissenschaftler